Кубок Шпенглера 1937 — 15-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1937 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Фінальний етап

Матч за 3-є місце 
  СК Берлін —  Серкль де Спорт Брюссель — 8:2

Фінал  
  ЛТЦ Прага —  «Давос» 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1937
1937 у хокеї з шайбою